Le théâtre Moderne est l'appellation historique de plusieurs salles parisiennes :
le théâtre Moderne, de 1899 à sa fermeture en 1925 ;
le théâtre de Paris, à sa création en 1955.